Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 1001–1500.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 001001

eo:Listo de asteroidoj (1–1000)
tl:Talaan ng mga planetang hindi pangunahin/1001–1100